Cleba cordata är en snäckart som beskrevs av Carsten Niebuhr 1776. Cleba cordata ingår i släktet Cleba och familjen Cymbuliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cordata